Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Johansson e Mårten Renström che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Bernardo Mota 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ola Kristiansson /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)
 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (finale)

 Martijn Bok /  Tamer El Sawy (semifinali)
 Thomas Johansson /  Mårten Renström (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1995